Osoby o tym nazwisku:
 Adelheid Steinmann (Adelheid Holtzmann) − niemiecka kobieta polityk, działaczka praw kobiet
 Eugen Holtzmann – deputowani do Reichstagu
 Heinrich Holtzmann (Heinrich Julius Holtzmann) – niemiecki teolog
 Oskar Holtzmann – niemiecki teolog
 Robert Holtzmann −  niemiecki historyk
 Thomas Holtzmann – niemiecki aktor

Zobacz też:
 Holtzmanns Gesetz